Hans Laurin kan avse:

 Harald Laurin (författare) (aktiv 1913), författare och manusförfattare
 Harald Laurin (politiker) (1875–1950), direktör och politiker, bondeförbundare
 Hans Laurin (skeppsredare) (1931–2018), direktör och skeppsredare